Carlo Centurione Scotto – principe e avvocato italiano
 Carlo Centurione Scotto – ingegnere italiano
 Vittorio Centurione Scotto – aviatore e militare italiano